Die Nordische Fußballmeisterschaft 1929–32 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 14. Juni 1929 und dem 25. September 1932 statt. Ausrichter Schweden lobte hierbei den Guldkrus () aus. Den Wettbewerb, welcher zum zweiten Mal ausgetragen wurde, konnte Norwegen zum ersten Mal gewinnen.

Modus 

Die nun vier teilnehmenden Mannschaften, erstmals nahm auch Finnland teil, spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1929–32 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)

192932
Fußballveranstaltung 1929
Fußballveranstaltung 1930
Fußballveranstaltung 1931
Fußballveranstaltung 1932
Fußball (Schweden)